Бабаєв Хівалі, Хівалі Бабаєв (1902(1902), станція Казанджик Закаспійської залізниці Закаспійської області, тепер Туркменістан — 30 серпня 1941, місто Ашгабат, Туркменістан) —
 Яфур (Юфір) ібн Абд-ар-Рахман аль-Хівалі аль-Хім'ярі - засновник династії Яфуриди.